de Spioenkop, een monumentaal gebouwtje in de duinen van Wenduine, België
 Spioenkopje (bier), een bier dat naar de Spioenkop in Wenduine is genoemd
 Spioenkop (heuvel), historische naam Spionkop, een heuvel in Zuid-Afrika

Zie ook 
 Spionkop